Koncert (tudi Koncert – Live) je drugi album v živo (drugače enajsti glasbeni album) slovenskega kantavtorja Adija Smolarja, izdan na zvočni kasedi in CD pri založbi Nika Records leta 2002.

Seznam pesmi

Zasedba 
 Adi Smolar — vokal, kitara

Sklici

Viri 
 Koncert  

Albumi leta 2002
Albumi Adija Smolarja
Albumi v živo
Albumi založbe Nika Records